Beata Obertyńska, ps. Marta Rudzka (ur. 18 lipca 1898) – poetka i pisarka polska.
 Marta Rudzka (architekt) – architektka, absolwentka Politechniki Warszawskiej, projektantka Trump World Tower